Швалмтал може бити:

 Швалмтал (Хесен), општина у округу Фогелсберг, у њемачкој покрајини Хесен.
 Швалмтал (Доња Рајна), општина у округу Фирзен, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.